По заключению парламентского Комитета по транспорту к проекту закона «О республиканском бюджете Киргизской Республики на 2013 год и прогнозе на 2014-2015 годы»:
 необходима полная замена радиолокаторов в аэропортах Манас и Ош, установка радиолокационного и другого аэронавигационного оборудования в аэропорту Иссык-Куль, обновление аэронавигационного оборудования во всех других местных аэропортах. 
 все аэропорты внутренних воздушных линий, где выполняются регулярные полёты (Джалал-Абад, Баткен, Исфана) убыточны, поэтому необходима поддержка реконструкции искусственного покрытия аэродромов (взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, перроны), проведение ремонта аэровокзалов, оснащение необходимой спецтехникой и оборудованием.

Примечания

Ссылки 
 Коды городов всех стран мира

Киргизстан
Списки:Киргизия